Het ATP-toernooi van Sankt Pölten 2005 werd van 16 tot en met 22 mei gespeeld in de Oostenrijkse stad Sankt Pölten. De wedstrijden werden gespeeld in de Arena im Aufeld op gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Sankt Pölten
ATP-toernooi van Pörtschach